Medusanthera är ett släkte av järneksväxter. Medusanthera ingår i familjen Stemonuraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Järneksordningen
Medusanthera